Szily ist ein ungarischer Familienname folgender Personen:

 Aurel von Szily (* 1. Juni 1880 in Budapest; † 13. September 1945 ebenda), ein deutsch-ungarischer Augenarzt.
 János Szily (* 20. August 1735 in Felsőszopor (Ober-Supern); † Steinamanger, 2. Januar 1799) ein römisch-katholischer Priester und von 1775 bis 1799 der erste Bischof von Steinamanger.
 Kálmán Szily (* 29. Juni 1838 in Izsák; † 24. Juli 1924 in Budapest), Physiker, Sprachwissenschaftler, erster Generalsekretär der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.
 Pál  Szily (* 16. Mai 1878 in Budapest; † 18. August 1945 in Raab), ungarischer Arzt und Wissenschaftler.